La XXII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta presso la Fiera Internazionale di Plovdiv in Bulgaria, dal 13 al 19 luglio 2009. L'organizzazione dell'evento è stata curata dalla federazione bulgara di scherma, sotto l'egida della Confederazione Europea di Scherma. Dei dodici titoli in palio durante la manifestazione ben cinque sono stati conquistati dalla nazionale italiana di scherma, che con 370 punti si è aggiudicata anche la classifica valevole per la Coppa delle Nazioni, superando Germania (328) e Francia (322). Fra gli atleti spiccano i nomi degli italiani Valentina Vezzali (Fioretto femminile) ed Andrea Baldini (Fioretto maschile) e quello dell'ucraina Ol'ha Charlan (Sciabola femminile), dominatori nelle rispettive armi dove hanno vinto sia l'oro del torneo individuale che quello del torneo a squadre insieme ai loro compagni.

Calendario

Risultati delle gare

Maschili

Femminili

Medagliere

Voci correlate 
Eventi sportivi nel 2009

Collegamenti esterni

 2009
Scherma nel 2009
Competizioni sportive a Plovdiv
Scherma a Plovdiv